Plusieurs cathédrales sont placées sous le vocable d'une sainte Thérèse :
 la  à Bacabal au Brésil ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Tefé au Brésil ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Garoua au Cameroun ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Changchun en Chine ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Bouaké en Côte d'Ivoire ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Djouba au Soudan du Sud;
 la cathédrale Sainte-Thérèse à Doba au Tchad ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse-de-Lisieux à Hamilton aux Bermudes.

Voir aussi 
 
 

Thérèse
~